

Помона — місто, штат Каліфорнія
 Помона — місто, штат Канзас
 Помона — селище, штат Нью-Йорк
 Помона — переписна місцевість, штат Міссурі
 Помона — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі